Pessoas
Nico Puig
Manuel Puig
Salvador Puig Antich

Localidades
Puig-reig - município na província de Barcelona, comunidade autónoma da Catalunha, Espanha 
El Puig - município na província de Valência, comunidade autónoma da Comunidade Valenciana, Espanha 

Empresas
Puig - companhia multinacional barcelonesa que desenvolve sua atividade nos setores da moda e dos perfumes

Desambiguação